Савва́тий ( от  «суббота», из ) — греческое мужское имя семитского происхождения.

Краткая форма: Савва.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 15 марта, 21 августа, 2 октября, 10 октября

Известные носители имени

Святые 
 Мученик Савватий Антиохийский (память 19 сентября ст. ст.).
 Преподобный Савватий Тверской.
 Преподобный Савватий Соловецкий, основатель Соловецкого монастыря (память 8 августа ст. ст., 27 сентября ст. ст.).

Прочие 
 Флавий Пётр Савватий Юстиниан (Юстиниан I, VI век) — византийский император.
 Савватий (XVI век) — епископ Русской православной церкви, епископ Коломенский и Каширский.
 Савватий (ум. 1696) — епископ Русской православной церкви, митрополит Астраханский и Терский.
 Савватий (Антонов) (род. 1968) — епископ Русской православной церкви, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский (2009-2020), митрополит Чебоксарский и Чувашский (c 2020 года).
 Савватий (Врабец) (1880—1959) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Пражский и всея Чехословакии.
 Савватий (Загребельный) (род. 1967) — епископ Русской православной церкви, епископ Тарский и Тюкалинский.
 Савватий (Перепёлкин) (род. 1968) — епископ Русской православной церкви, епископ Ванинский и Переяславский.
 Савватий Тейша (XVII век) — один из первых руководителей церковного раскола после реформ патриарха Никона.

См. также 

 Церковь Зосимы и Савватия на Горке (Каргополь)
 Храм Преподобных Зосимы и Савватия в Гольянове

Примечания 

Имена еврейского происхождения
Мужские имена
Страницы значений:Тёзки